Kouznetsov (masculin ; ), également transcrit Kouznetzov, Kuznetsov ou Kousnetzoff, au féminin Kouznetsova (), est un patronyme russe dérivé du mot kouznets () qui signifie « forgeron ».

C'est l'équivalent des patronymes :
  dans les pays anglosaxons,
  en langue allemande,
 , , , , , , ,  et   en français.
 Le Goff (ar Gov) en langue bretonne.

Patronyme 

  ;
 Anatoli Kouznetsov (1929-1979), écrivain soviétique ;
 Anatoli Kouznetsov (1930- 2014), acteur soviétique et russe ;
 Andreï Kouznetsov (né en 1966), joueur de volley-ball russe ;
 Andrey Kuznetsov (né en 1991), joueur de tennis russe ;
 Anna Kouznetsova (née en 1982), militante sociale et femme politique russe ;
 Anton Kouznetsov (1967-2013), acteur et metteur en scène russe ;
 Agnia Kouznetsova (née en 1985), actrice russe
 
 Constantin Kousnetzoff (1863-1936), peintre russe ;
  (1939-), écrivain soviétique dissident vivant aujourd'hui à Jérusalem 
 Ievgueni Kouznetsov (1990-), plongeur russe ;
 Fiodor Fedotovitch Kouznetsov (1905-1979), chef du renseignement militaire (GRU)
 Fiodor Issidorovitch Kouznetsov (1898-1961), militaire soviétique ;
 Issaï Kouznetsov (1916-2010), dramaturge et scénariste soviétique ;
 Iouri Kouznetsov (né en 1946), acteur russe ;
 Ivan Kouznetsov (1867-1942), architecte russe, puis soviétique ;
 Ivan Kuznetsov (1996-), skieur alpin russe ;
 Larisa Kuklina, née Kuznetsova (1990), biathlète russe ;
 Maria Kouznetsova (1880-1966), cantatrice et danseuse russe ;
 Mikhaïl Kouznetsov (1918-1986), acteur russe ;
 Mikhaïl Kouznetsov (né en 1985), céiste russe ;
 Mikhaïl Kouznetsov (né en 1979), triathlète kazakh ;
Natalia Kouznetsova-Lobanova (1947-1998), plongeuse soviétique ;
 Nathalie Kousnetzoff (née en 1965), actrice française ;
 
 Oleg Kouznetsov (né en 1963), footballeur international soviétique, puis ukrainien ;
 Pavel Kouznetsov (1878-1968), peintre russe, puis soviétique ;
 Sergey Kuznetsov (1918-), un athlète russe, spécialiste des épreuves combinées ;
 Sergey Kuznetsov (1966-), un écrivain, journaliste et entrepreneur russe ;
 Sergey Kuznetsov (né en 1978), pianiste ; 
 Svetlana Kouznetsova (née en 1985), joueuse de tennis russe ;
 Svetlana Kuznetsova (née en 1995), coureuse cycliste russe ;
 
  ;
 
 Vera Kouznetsova (1907-1994), actrice russe, puis soviétique ;
 
 Viktor Kouznetsov (1950-1998), joueur et entraîneur de hockey sur glace russe ;
 Vitali Kouznetsov (1941-2011), judoka soviétique.

Navire 
 Amiral Kouznetsov, un porte-avions russe nommé en l’honneur de Nikolaï Guerassimovitch Kouznetsov

Entreprises 
 Kouznetsov à Samara (anciennement OKB-276), dirigée par Nikolaï Dmitrievitch Kouznetsov
 JSC Kouznetzov (anciennement JSC Motorostroitel), ayant racheté la première avant d'en reprendre le nom
 Kouznetsov, célèbre manufacture de porcelaine russe, avant la révolution de 1917

Notes et références 

Patronyme russe